Lojo ist

 der schwedische Name der finnischen Stadt Lohja

Lojo ist der Familienname folgender Personen:

 María Rosa Lojo (* 1954), argentinische Schriftstellerin